

Ґрембошув — гміна в Домбровському повіті Малопольського воєводства
 Ґрембошув — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрембошув — село в гміні Ґрембошув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґрембошув — село в гміні Домашовіце Намисловського повіту Опольського воєводства